Camille hace referencia a varios artículos:

Personas y personajes de ficción
Camille (cantante) (1978-), francesa.
Camille (Ranger), de Power Rangers Furia de la Jungla.

Cine
Camille (película), de 1937 basada en La dama de las camelias.
''Camille (película de 2007)

Nombres ambiguos